ГЛОНА́СС, Глона́сс:

 ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) — советская и российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР.
 НИС ГЛОНАСС — компания, занимающаяся спутниковым мониторингом транспорта, разработкой и внедрением навигационно-информационных систем.
 ГЛОНАСС — федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности.
 АО «Глонасс» — компания-оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
 «ЭРА-ГЛОНАСС» — российская система оповещения экстренных служб об аварии на дорогах.

Космическая техника 
 «Глонасс» (военное название «Ураган») — 1-е поколение серии космических аппаратов глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, разработанное и выпускаемой ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва.
 «Глонасс-М» (военное название «Ураган-М») — серия космических аппаратов системы ГЛОНАСС, 2-е поколение.
 «Глонасс-К» (военное название «Ураган-К») — серия космических аппаратов системы ГЛОНАСС, 3-е поколение.
 «Глонасс-К2» — серия космических аппаратов системы ГЛОНАСС, 3-е поколение.